Jaroslav Vaněk (* 1963) je český policista, k srpnu 2012 náměstek krajského ředitele policie Zlínského kraje pro vnější službu (statutární náměstek). V září 2011 tehdejší policejní prezident Petr Lessy nařkl jeho společně s Bedřichem Koutným z napojení na organizovaný zločin. Jaroslav Vaněk i Bedřich Koutný Lessyho tvrzení odmítli a podali na něj trestní oznámení pro pomluvu.

Reference 

Čeští policisté
Narození v roce 1963
Žijící lidé
Muži
Lidé Policie České republiky